Цигу́н () — это комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик, выполняемые преимущественно с оздоровительными и терапевтическими целями. 

Хотя цигун представляет собой систему дыхательных и двигательных упражнений, носящих практический характер, изначально он был связан с религиозным мировоззрением даосских монахов, которые рассматривали упражнения цигун как необходимую практическую сторону космологических и физиологических представлений.

Этимология 
Цигун или Ци Гун — русская форма термина, образованного слиянием двух китайских иероглифов: Ци (氣) и Гун (功). Словарное определение слова «Ци» обычно даёт смысл «дыхание», «воздух», «газ» и «пар», но оно также может быть использовано в контексте при описании отношений между материей, энергией и духом. Буквальный перевод «цигун» — «работа с Ци». "Ци" - основное значение в данном контексте, это "Энергия".

Ци Гун - работа с энергией, текущей в организме,теле человека.

Словарь русского языка Российской академии наук под редакцией В. В. Лопатина определяет слово «Цигун» как склоняемое.

Практики 
Есть множество форм цигуна, происходящих из различных отношений в китайском обществе. В традиционной китайской общине медицинский цигун используется для профилактических и лечебных целей. В сообществах китайских боевых искусств цигун считается важным компонентом подготовки, повышающим боевые возможности. Религиозные общины, в том числе даосская и буддийская традиции, используют цигун в качестве части медитативной практики. Сторонники конфуцианства используют практики цигун для улучшения моральных качеств. 

Практики цигуна включают четыре вида обучения: динамическое, статическое, медитативное и виды деятельности, требующие внешних средств. Динамическая подготовка включает в себя специальные движения и распространяется на упражнения, такие как тайцзицюань. Статическое обучение требует от практикующего спокойствия тела и слежения за его положением.

Медитативная подготовка включает в себя визуализацию или сосредоточение внимания на конкретных идеях, звуках, образах, понятиях или моделях дыхания.

Существуют также методы обучения, которые включают внешние средства, такие как приём трав, массаж, физические манипуляции или взаимодействия с другими живыми организмами. Система цигун может состоять из одного или нескольких видов профессиональной подготовки.

Критика 
Цигун считается частью альтернативной медицины, предположения о его положительном воздействии при лечении различных заболеваний базируются в основном на низкокачественных исследованиях. По результатам этих исследований в настоящее время невозможно сделать вывод об эффективности цигуна.

Некоторые исследователи скептически относятся к некоторым характеристикам цигуна и называют его предметом лженауки. Кроме того, происхождение и природа практики цигун привела к заблуждениям и злоупотреблениям. Злоупотребления практикой цигуна привели к образованию культов и появлению психических расстройств.

История развития 
Известный отечественный китаевед Е. А. Торчинов связывает происхождение цигуна с эволюцией традиционной китайской религии даосизма. В I тыс. н. э. внешние алхимические практики даосизма подверглись деградации и упадку, что послужило толчком к развитию внутренней алхимии, так называемой «даосской йоги», а уже только в XX столетии на её основе развивается направление цигун. мини|справа|300пкс|Всемирный день тайцзицюань и цигун, Канзас, США 

На вопрос, можно ли рассматривать цигун как возрождение даосизма, Е. А. Торчинов отвечает:

В 1940-х и 1950-х годах китайское правительство пыталось интегрировать эти разрозненные подходы в единую систему с целью создания прочной научной базы для такой практики в рамках политической философии и культурной революции. Эта попытка, по мнению некоторых китаистов, оценивается как начало современной интерпретации цигуна. Через миграции, туризм и глобализацию практика и перспективы цигуна стали постепенно распространяться из китайской общины на весь мир.

В настоящее время цигун как духовная и телесно-ориентированная практика переживает относительный подъём своей популярности на Западе, а также в России. Есть мнение, что на фоне распространения и популяризации культуры Китая у жителей крупных городов практика цигун занимает место популярной ранее йоги. Кроме распространения цигун в качестве практики, также происходит популяризация утверждений цигун в культурной среде, непосредственно с практикой не знакомой. Одним из примеров такой ассимиляции, по мнению китаеведа А. С. Левицкого, может служить древнекитайская поговорка «Сила в постоянстве». Подобная популяризация утверждений восточной культуры может быть связана с популяризацией культуры Китая в России в целом.

Практика цигун является одним из видов вспомогательных наработок, используемых при тренировке китайских боевых искусств.

В России с 2014 года действует Всероссийская Федерация Цигун, изучающая и преподающая техники оздоровительного цигуна.

Школы и стили ушу, использующие Цигун 
Несмотря на то, что сейчас Цигун является самостоятельным направлением оздоровительных занятий, многие мастера внутренних стилей ушу, китайских боевых искусств, создавали и внедряли собственные упражнения и принципы подготовительных упражений. Ниже приведен список известных стилей ушу, как правило, по названиям школ, в которых активно применяются упражнения Цигун.

 Тайцзицюань
 Ицюань (Синъицюань)
 Хонгза-Вьетнам

См. также 
 Пранаяма
 Ицзиньцзин
 Хуа То
 Внутренняя алхимия
 Нят-нам
 Хатха-йога
 Ки-ко

Примечания

Литература 

 NCAHF Position Paper on Acupuncture (1990)
 Beyerstein B.L., Sampson W. Traditional Medicine and Pseudoscience in China: A Report of the Second CSICOP Delegation (Part 1)
 Huston P. China, chi, chicanery: examining traditional Chinese medicine and chi theory // Skeptical Inquirer. 1995;19(5): 38-42, 58.
 Barrett S. Be Wary of Acupuncture, Qigong, and «Chinese Medicine»
 Mann F. Chinese Medicine Times, vol 1 issue 4, Aug. 2006, «The Final Days of Traditional Beliefs? — Part One»
 Castelão-Lawless T. Epistemology of Science, Science Literacy, and the Demarcation Criterion: The Nature of Science (NOS) and Informing Science (IS) in Context // Informing Science, June 2002.
 Palmer D. A. Qigong fever: body, science, and utopia in China. — Columbia University Press, 2007. 356p. ISBN 978-0-231-14066-9. Фрагменты на Google Books
 Мантек Чиа Трансформация стресса в Жизненную энергию. — «София», Киев, 1996 г.
 Торчинов Е. А.  Даосизм // Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993.
 Торчинов Е. А. Даосизм. С-П. 1999.
 Линь Хоушен, Ло Пэйюй. Секреты китайской медицины. 300 вопросов о цигуне. Новосибирск. Наука, 1995.
 Ван Лин. Восемь упражнений Цигун. Ростов-на-Дону, Феникс, 1995.

Ссылки 

 
 Даосская Библиотека
 
 
 
 

 
Альтернативная медицина